Een verkeersweg:
A73 (Duitsland), zie Bundesautobahn 73
A73 (Groot-Brittannië)
A73 (Nederland), zie Rijksweg 73
A-73 (Spanje)